

Automobilismo 
 Campeonato Brasileiro de Kart
 Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos
 Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade
 Campeonato Brasileiro de Turismo
 Stock Car Brasil

Balonismo 
 Campeonato Brasileiro de Balonismo

Basquetebol 
 Novo Basquete Brasil (NBB)
 Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino
 Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino
 Campeonato Brasileiro de Seleções de Basquete Feminino (Seleções)
 Campeonato Brasileiro de Basquete de Rua

Beisebol 
 Campeonato Brasileiro de Beisebol

Cubo Mágico 
 Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico

Esgrima 
 Campeonato Brasileiro de Esgrima

Futebol 
 Campeonato Brasileiro de Futebol
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino
 Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais
 Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20
 Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-17
 Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-15

Futebol Americano 
 Campeonato Brasileiro de Futebol Americano
 Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol Americano
 Torneio Touchdown

Futebol de Areia 
 Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia
 Campeonato Brasileiro de Clubes de Futebol de Areia
 Campeonato Brasileiro Sub-23 de Clubes de Futebol de Areia

Futsal 
 Campeonato Brasileiro de Seleções de Futsal

Ginástica 
 Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

Handebol 
 Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino da Primeira Divisão

Hóquei 
 Campeonato Brasileiro de Hóquei
 Campeonato Brasileiro de Hóquei Feminino

Jiu-Jitsu 
 Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu
 Campeonato Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu

Judô 
 Campeonato Brasileiro de Judô

League of Legends 
 Campeonato Brasileiro de League of Legends

Luta 
 Campeonato Brasileiro da BWF

Patinação Artística no Gelo 
 Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no Gelo

Polo Aquático 
 Liga Nacional de Polo Aquático (Brasil)

Remo 
 Campeonato Brasileiro de Remo

Rugby 
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens
 Campeonato Brasileiro de Rugby XV

Showbol 
 Campeonato Brasileiro de Showbol

Tiro com Arco 
 Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco

Voleibol 
 Superliga Brasileira de Voleibol (Superliga)

Xadrez 
 Campeonato Brasileiro de Xadrez
 Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar

Desambiguações de esportes